Чамлинг, Паван Кумар — индийский политик, главный министр штата Сикким (с 1994 года), основатель и президент партии Сиккимский демократический фронт.
 Чамлинг (язык) (Камлинг) :en:Chamling language (язык)